Ivanhoe (roman), een roman geschreven door Sir Walter Scott
film- en televisiebewerkingen van deze roman:
Ivanhoe (1952), een film van Richard Thorpe met Robert Taylor
Ivanhoe (1958), een televisieserie met Roger Moore
Ivanhoe (1982), een tv-film van Douglas Camfield met Anthony Andrews
Ivanhoe (1997), een miniserie van Stuart Orme met Steve Waddington
Ivanhoe (stripreeks), een stripreeks
Ivanhoe (computerspel), een computerspel

De volgende plaatsen:
Ivanhoe (Californië), een plaats in Tulare County in de Amerikaanse staat Californië.
Ivanhoe (Minnesota), een plaats in Lincoln County in de Amerikaanse staat Minnesota.
Ivanhoe (North Carolina), een plaats in Sampson County in de Amerikaanse staat North Carolina.